Rob Thomas (músico) - Vocalista da banda Matchbox Twenty e também cantor solo
 Rob Thomas (produtor) - Produtor e escritor de séries de TV

Desambiguação